Bresse ou La Bresse peut désigner :

Toponymie



Bourgogne, Jura, Ain 
 La Bresse (gentilé : Bressans), région historique et naturelle de l'est de la France divisée en trois parties :
 La Bresse bourguignonne, à l'est du département de Saône-et-Loire, comprenant les communes et communautés de communes suivantes :
 Beaurepaire-en-Bresse, commune française du département de Saône-et-Loire 
 Châtenoy-en-Bresse
 Dampierre-en-Bresse
 Flacey-en-Bresse
 Frangy-en-Bresse
 Lessard-en-Bresse
 Montpont-en-Bresse
 Mouthier-en-Bresse
 Pierre-de-Bresse
 Saint-André-en-Bresse
 Saint-Bonnet-en-Bresse
 Saint-Christophe-en-Bresse
 Saint-Didier-en-Bresse
 Saint-Étienne-en-Bresse
 Saint-Martin-en-Bresse
 Saint-Vincent-en-Bresse
 Serrigny-en-Bresse
 Communauté de communes de Bresse Revermont 71
 Communauté de communes Cœur de Bresse
 Communauté de communes du canton de Beaurepaire-en-Bresse
 Communauté de communes du canton de Pierre-de-Bresse
 Communauté de communes des Portes de la Bresse
 Communauté de communes Saône Doubs Bresse
 Communauté de communes Saône et Bresse (ancienne communauté de communes)
 La Bresse jurassienne, à l'ouest du département du Jura, comprenant les communes et communautés de communes suivantes :
 La Chaux-en-Bresse
 Communauté de communes Bresse-Revermont
 La Bresse savoyarde, quart nord-ouest du département de l'Ain comprenant la commune et communauté de communes suivantes :
 Bourg-en-Bresse, préfecture du département
 Montrevel-en-Bresse
 Communauté de communes Bresse Dombes Sud Revermont
 Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse
 Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse
 Bresse-sur-Grosne (gentilé : Bressois), commune de Saône-et-Loire, aux confins du Chalonnais et du Mâconnais qui n'a aucun rapport géographique avec la Bresse bourguignonne.

Vosges 
 La Bresse (gentilé : Bressauds), commune française des Hautes-Vosges.
 La Bresse, écart de la commune de Docelles
 La Bresse, écart de la commune de Jussarupt

Autres départements 
 La Bresse, un lieu-dit de la commune de Banon du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 La Bresse, un lieu-dit de la commune de Bouée du département de la Loire-Atlantique ;
 La Bresse, un lieu-dit de la commune de Challes-les-Eaux du département de la Savoie ;
 Les Bresses, un lieu-dit de la commune de Diémoz du département de l'Isère ;
 Les Bresses, un lieu-dit de la commune de Étupes du département du Doubs ;
 Les Bresses, un lieu-dit de la commune de Juilly du département de la Côte-d'Or ;
 Les Bresses, un lieu-dit de la commune de Saint-Geoirs du département de l'Isère.

Bresse, dont les évêques de « Bresse » sont souvent mentionnés dans les anciens documents, est l'ancien nom français de Brescia (Italie) ;
 Tête des Bresses, un sommet alpin au Piémont.

Odonymes 
 Les Bresses, une rue de la commune française de Neuville-lès-Decize dans le département de la Nièvre.

Personnalités 
 Jacques Antoine Charles Bresse (1822-1883), ingénieur français des ponts et chaussées

Agriculture et gastronomie 
 La bresse-gauloise et le poulet de Bresse, races de poules issues du pays de Bresse (région)
 Le dindon noir de Bresse, race de dindon originaire de Bresse, dont la dinde bénéficie de l'appellation d'origine protégée.
 L'oie de Bresse, race d'oie domestique issue du pays de Bresse, appelée aussi oie de l'Ain.
 Le Bresse Bleu ou Bleu de Bresse, marque commerciale de fromage français à pâte persillée du pays de Bresse (région).
 Les Glorieuses de Bresse, concours annuel français de l'Ain et de Saône-et-Loire destiné à distinguer et classer qualitativement des volailles de Bresse.

Armée 
 , deux régiments d'infanterie du Royaume de France au

Art 
 Le Poulet de Bresse, sculpture métallique monumentale décorant une autoroute française, représentant l'élevage des poulets de Bresse, située dans le département de Saône-et-Loire.

Voir aussi 
Les articles homophones suivants :
 , cinq personnalités françaises
 Eric Bress, scénariste et réalisateur américain

Notes et références 

Homonymie de toponyme